Godeung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Godeung-dong, Suwon, stadsdel i Suwon, Gyeonggi, 
 Godeung-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi,